Der Tyne ist ein Fluss in Schottland. Er entspringt in Midlothian in der Nähe von Tynehead südlich von Edinburgh und fließt durch Haddington und East Linton (East Lothian) in die Nordsee bei Bellhaven und Dunbar. Die Mündungsbucht wird Tyne Mouth genannt.

Weblinks 

0Tyne Schottland